Opatovac je lahko:
 Opatovac, Cernik (Hrvaška)
 Opatovac, Lovas (Hrvaška)